Атмаутлуак (, ) — статистически обособленная местность, которая находится в зоне переписи Бетел, штат Аляска, Соединённые Штаты Америки. На переписи 2010 года население составляло 277 человек.

География 
По данным Бюро переписи населения США, CDP имеет общую площадь 3,3 квадратных мили (8,5 км2), из которых 0,6 квадратных мили (1,6 км2) — это земля и 2,7 квадратных мили (7,0 км2) от него (81,19% ) — представляет собой воду.

Деревня расположена на реке Питмиктакик..

Демография 
По состоянию на перепись2000 года в CDP насчитывалось 294 человека, 60 домашних хозяйств и 54 семьи. Плотность населения составляла 462,0 человек на квадратную милю (177,4 / км2). Было 64 единицы жилья при средней плотности 100,6 / кв. миль (38,6 / км²). Расовый состав CDP составлял 4,08% белых, 94,56% коренных американцев и 1,36% от двух или более рас. Латиноамериканцы любой расы были 1,02% населения.

Было 60 домашних хозяйств, из которых 58,3% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 66,7% были женатыми парами, живущими вместе, 11,7% составляли женщины проживавшие без мужей, а 10,0% не имели семьи. 8,3% всех домохозяйств состоят из отдельных лиц. Средний размер домохозяйства составил 4,90, а средний размер семьи — 5,22.

В CDP население было распространено по следующим возрастным категориям: 33,3% в возрасте до 18 лет, 18,4% с 18 до 24, 25,2% с 25 до 44, 17,7% с 45 до 64 и 5,4%, которые составляли 65 лет и старше , Медианный возраст составлял 24 года. На каждые 100 женщин приходилось 102,8 мужчин. На каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 120,2 мужчин.

Средний доход для домашнего хозяйства в CDP составлял 37 917 долларов США, а средний доход для семьи составлял 39 583 доллара США. У мужчин средний доход составил 20 625 долларов, в то время как у женщин он был против 8 750 долларов. Доход на душу населения для CDP составлял 8 501 долларов США. Около 31,6% семей и 30,3% населения были ниже черты бедности, в том числе 44,0% из них моложе восемнадцати лет и 15,4% из тех шестидесяти пяти или более.

Примечания 

Статистически обособленные местности Аляски
Населённые пункты Бетела